A 2004–2005-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának kilencvennegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien a 2004-2005-ös szezon bajnoka.
 A Rapid Wien részt vett a 2005–06-os UEFA-bajnokok ligájában.
 A Grazer AK, az Austria Wien és az ASKÖ Pasching részt vett a 2005–06-os UEFA-kupában.
 Az SC Bregenz kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok